Фрауэнталь-ан-дер-Ласниц () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Дойчландсберг. . Официальный код — 6 03 05.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бернд Херман (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Известные люди 

 Роберт Фукс (1847—1927) — композитор, родился во Фрауэнтале

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии